Игорь Мельников:
* Мельников, Игорь Андреевич — советский писатель-очеркист.
 Мельников, Игорь Глебович (1961—2011) — советский и российский поэт.
 Мельников, Игорь Сергеевич (1909—1990) — советский военачальник, лётчик, генерал-майор авиации.
 Мельников, Игорь (род. 1969) — латвийский политик, депутат Сейма.